C20H19NO5 – formula molecolare della chelidonina
C20H19NO5 – formula molecolare della protopina

Formule molecolari